Валлин () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Валлин, Георг Август (1811—1852) — финский ориенталист и путешественник.
 Валлин, Иоганн Олоф (1779—1839) — шведский поэт и переводчик.
 Валлин, Клаудия (род. 1987) — шведская конькобежка.
 Валлин, Паулина (род. 1983) — шведская конькобежка.
 Валлин, Кристер (род. 1969) — шведский пловец.
 Валлин, Магдалена (в замужестве Форсберг; род. 1967) — шведская биатлонистка.
 Валлин, Никлас (род. 1975) — шведский хоккеист.
 Валлин, Стефан (род. 1967) — финский политик.
 Валлин, Харальд (1887—1946) — шведский яхтсмен.

См. также 
 Валлиен 
 Валлини
 Валлингер